Astronomia:
 Nash, estrella de la Constel·lació de Sagitari.
 Toponímia:
 Regne Unit:
 Nash (Buckinghamshire)
 Nash (Herefordshire)
 Nash (Bromley)
 Nash (Newport), a Gal·les
 Nash (Telford and Wrekin)
 Nash (South Shropshire)
 Nash Lee
 Nash Mills
 Estats Units:
 Nash (Oklahoma)
 Nash (Texas)
 Nash (Dakota del Nord)
 Comtat de Nash (Carolina del Nord)
 Biografies:
 Clarence Nash (Watonga, 1904 - Glendale, 1985), actor de veu nord-americà 
 George Valentine Nash (1864-1921), botànic estatunidenc conegut per l'abreviatura Nash
 John Forbes Nash (Bluefield, Virgínia de l'Oest, 1928), matemàtic i guanyador del Premi Nobel d'Economia l'any 1994 
 Kate Nash, (Harrow, Londres, 1987) cantautora anglesa 
 Mary Nash, (Limerick, 1947), historiadora irlandesa 
 Paul Nash (Londres, 1889 - Boscombe, Hampshire, 1946), pintor anglès 
 Steve Nash, jugador de bàsquet canadenc, MVP de la NBA els anys 2005 i 2006 
 Miscel·lània:
 D'Nash, grup de música espanyol 
 Equilibri de Nash enunciat de la teoria de jocs 
 Frazer-Nash constructor de cotxes anglès que construí monoplaces per a la Fórmula 1 
 Pluto Nash (The Adventures of Pluto Nash), pel·lícula estatunidenco-australiana dirigida per Ron Underwood, estrenada el 2002 
 Papir Nash, col·lecció de quatre fragments de papir adquirida a Egipte el 1898 per W. L. Nash